Натуральне число 868
 868 рік до нашої ери
 868 рік нашої ери